Абрахамссон () — шведская фамилия. Известные носители:
 Абрахамссон, Карл (1896—1948) — шведский легкоатлет, флорболист, игрок в хоккей с шайбой и хоккей с мячом, хоккейный тренер.
 Абрахамссон, Кристер (род. 1947) — шведский хоккеист.
 Абрахамссон, Петер (род. 1988) — шведский футболист.
 Абрахамссон, Томми (род. 1947) — шведский хоккеист.
 Абрахамссон, Хенокк (1909—1958) — шведский футбольный вратарь.